Федічев Валентин Миколайович (1960—2016) — полковник морської піхоти Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федічев Андрій Валентинович — підполковник морської піхоти Збройних сил України, учасник російсько-української війни.